Malott oder Malotte bezieht sich auf

 Malott (Washington) – ein census-designated place im US-Bundesstaat Washington
 Albert Hay Malotte (1895–1964) – US-amerikanischer Pianist, Organist, Komponist und Erzieher.
 Malotten – Ummantelungen für Glasflaschen